АИК в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции, кубке Швеции и Лиге конференций УЕФА.

Состав 
По состоянию на 30 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап

Плей-офф

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд

Лига конференций УЕФА

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК АИК
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
АИК
АИК